Hammelmann steht für:

 Hammelmann GmbH, deutscher Pumpenhersteller

Personen:
 Maik Hammelmann (* 1981), deutscher Handballspieler und -trainer
 Winfried Hammelmann (* 1959), deutscher Journalist und Schauspieler

Siehe auch:
 Hamelmann